Double-pas ou Double pas peut désigner :
  double-pas, au basket-ball, une technique de réalisation de panier, effectuée en pleine course, après une série de deux pas sans dribble ;
 le passus de la Rome antique, une ancienne unité de longueur en usage sous la Rome antique correspondant à deux enjambées, est parfois traduite par double pas romain.